Paramphilochoides är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Roger J. Lincoln 1979. Paramphilochoides ingår i familjen Amphilochidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Paramphilochoides